Avenida Presidente Vargas  — Rio de Janeiro
Avenida Presidente Vargas (Belém)

Desambiguações de topônimos